Mabus se poate referi la:

Un presupus al treilea precursor al lui Antihrist sau Antihrist însuși, în conformitate cu Nostradamus în cultura populară.
Ray Mabus, actualul secretar american al Marinei, fost guvernator de Mississippi, fost ambasador SUA
Mabus Point, un promontoriu de pe coasta Antarcticii